Vostox är ett släkte av tvestjärtar. Vostox ingår i familjen Labiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvestjärtar
Vostox